Minerva McGonagall – nome originale di Minerva McGranitt, personaggio dei romanzi di Harry Potter
 William McGonagall – poeta scozzese